Mukoko, s’écrit aussi Moukoko, est :
 , une plaine dans la province occidentale en Zambie.

Patronyme 

 Jestina Mukoko, journaliste zimbabwéenne ;
 Mukoko Amale, joueur congolais (RDC) de football ;
 Baleta Mukoko, joueuse franco-camerounaise de basket-ball ;
 Mukoko Batezadio, joueur congolais (RDC) de football ;
 Youssoufa Moukoko (2004-), footballeur germano-camerounais ;
 Junior Moukoko, joueur congolais (RC) de football ;
 Moukoko Jean, deuxième roi du peuple Malimba du Cameroun, fils de Manyanye ;
 Moukoko Manyanye, premier roi des Malimba, père de Moukoko Jean ;
 Daniel Mukoko Samba, économiste et homme politique congolais.